Haya kan syfta på:

 Haya (folkgrupp) – en folkgrupp i Afrika
 Haya (språk) – ett batuspråk
 Haya (namn) – ett kvinnonamn
 Haya (släkte) – ett släkte nejlikväxter